

Тимково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Тимково — присілок, Волоколамський міський округ, Московська область